Sainte-Croix steht für: 

 Sainte-Croix VD, Schweizer Gemeinde im Kanton Waadt
 Sainte-Croix (Québec), Kanada
 Lac de Sainte-Croix, See in Frankreich
 Porte Sainte-Croix, Triumphbogen in Châlons-en-Champagne, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Croix (Ain), Département Ain
 Sainte-Croix (Aisne), Département Aisne
 Sainte-Croix (Aveyron), Département Aveyron
 Sainte-Croix (Dordogne), Département Dordogne
 Sainte-Croix (Drôme), Département Drôme
 Sainte-Croix (Lot), Département Lot
 Sainte-Croix (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Sainte-Croix (Tarn), Département Tarn
 Sainte-Croix-à-Lauze, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Sainte-Croix-aux-Mines, Département Haut-Rhin
 Sainte-Croix-de-Caderle, Département Gard
 Sainte-Croix-de-Mareuil, Département Dordogne
 Sainte-Croix-de-Quintillargues, Département Hérault
 Sainte-Croix-du-Mont, Département Gironde
 Sainte-Croix-du-Verdon, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Sainte-Croix-en-Jarez, Département Loire
 Sainte-Croix-en-Plaine, Département Haut-Rhin
 Sainte-Croix-Grand-Tonne, Département Calvados
 Sainte-Croix-Hague, Département Manche
 Sainte-Croix-sur-Aizier, Département Eure
 Sainte-Croix-sur-Buchy, Département Seine-Maritime
 Sainte-Croix-sur-Mer, Département Calvados
 Sainte-Croix-sur-Orne, Département Orne
 Sainte-Croix-Vallée-Française, Département Lozère
 Sainte-Croix-Volvestre, Département Ariège

Kirchengebäude in Frankreich:
 Ste-Croix (Arles), Kapelle, Département Bouches-du-Rhône, Frankreich
 Ste-Croix (Bordeaux), ehemalige Abteikirche in Bordeaux
 Ste-Croix d’Orléans, siehe Kathedrale von Orléans
 Ste-Croix-des-Pelletiers, ehemalige Pfarrkirche in Rouen

Klöster:
 Abtei Ste-Croix (Poitiers), erstes Frauenkloster Europas
 Abtei Ste-Croix (Quimperlé), ehemalige Abtei, siehe Quimperlé #Sehenswürdigkeiten und Museen

Personen
 Geoffrey de Ste Croix (1910–2000), britischer Althistoriker